Messancy (Luxemburgs: Miezeg, Duits: Metzig, Waals: Messanceye) is een plaats en gemeente in de Provincie Luxemburg in België. De gemeente telt ruim 8.000 inwoners.

De gemeente Messancy ligt in het Luxemburgse taalgebied.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen
1880: Afsplitsing van Sélange

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

 De meerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Geboren
Ingrid Lempereur (1969), zwemster

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Messancy

Externe links 
 Website van de gemeente

 
Plaats in Luxemburg (provincie)